Janti (Jogo Roto)
 Janti (Wates)
 Janti (Mojoagung)
 Janti (Papar)
 Janti (Polanharjo)
 Janti (Slahung)
 Janti (Tarik)
 Janti (Tulangan)
 Janti (Waru)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing